André Joyal est un mathématicien québécois, né en 1943 à Saint-Majorique-de-Grantham (maintenant Drummondville).
Dowina-Évariste Joyal (1892-1956) est un homme politique québécois, ancien député libéral du comté de  Chambly à l'Assemblée nationale du Québec.
 Glenn Joyal est un magistrat canadien.
Serge Joyal (né en 1945) est un avocat et un sénateur canadien né à Montréal.